Улица Павлова () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Шевченко до улицы Гетмана Полуботка.

Примыкают переулки и улицы переулок Некрасова, Василия Хижнякова, переулок Павлова.

История 
Стороженковская улица — в честь украинского писателя Алексея Петровича Стороженко — была проложена в период 1905-1908 года и застроена индивидуальными домами.

В 1940 году Стороженковская улица переименована на улица Павлова — в честь русского и советского учёного Ивана Петровича Павлова.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной жилой застройкой, учреждениями обслуживания (например, КП «Черниговское троллейбусное управление»), частично многоэтажной жилой застройкой (два 9-этажных дома). Большая часть парной стороны занята территорией КП «Черниговское троллейбусное управление» (улица Шевченко, 50 Б) и котельной.   

Учреждения: 
 дом № 1 — Черниговское учебно-производственное Предприятие Украинского Общества Глухих
 дом № 13 — КП «Деснянское» (аварийная служба ЖЭКа)

Памятники архитектуры и/или истории:
 дом № 9 — Особняк (начало 20 века) — предлагается к взятию на государственный учёт

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома №№ 5, 7, 19/2А, 21, 23/97.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 591 ПАВЛОВА АКАДЕМІКА вулиця
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова